Vogue kan syfta på:

Tidskrifter
Vogue – ett modemagasin
Vogue (Storbritannien), den brittiska upplagan
Vogue China – den kinesiska upplagan
Vogue India – den indiska upplagan
Vogue Italia – den italienska upplagan
Vogue Paris – den franska upplagan
Vogue Türkiye – den turkiska upplagan
Teen Vogue – ett modemagasin för yngre
Men's Vogue – ett modemagasin för män

Kultur

Dans 
Vogue (dans) – en dansstil från USA

Musik
Vogue (sång) – en poplåt av Madonna
Vogue (Ayumi Hamasaki song) – en låt av Ayumi Hamasaki
In Vogue, en låt av Japan
The Vogue – ett amerikanskt rockband
En Vogue – en amerikansk R&B-kvartett
Vogue Records –  ett amerikanskt skivbolag
Disques Vogue – ett franskt skivbolag

Platser 
Vogue (by) – en by i Cornwall i England
Vogüé – en kommun i departementet Ardèche i Frankrike

Övrigt